Pieni-Olli kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Olli (ö, lat 62,83, long 27,83), Norra Savolax, Kuopio, 
 Pieni-Olli (ö, lat 62,79, long 28,17), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar